FF, ff eller ﬀ kan syfta på:

 FF – förkortning för fotbollsförening
 FF – en svensk myndighet, se Flygförvaltningen
 FF med Bert – en svensk serietidning som publicerades åren 1993-2002
 FF eller ff –  en bokstav i det latinska kymriska alfabetet, se kymriska
 FF / VinterNoll2 – den tredje singeln från Kents femte studioalbum
 FF (TV-program) – ett tidigare barnprogram på TV4 med Doktor Mugg
 ff – en musikterm fortissimo, se  Lista över musiktermer
 ﬀ – en ligatur
 FF- föräldrafritt